Dit is een lijst van planetoïden 3401-3500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (3401) Vanphilos || 1981 PA || 1 augustus 1981 || Harvard Observatory
|-
| (3402) Wisdom || 1981 PB || 5 augustus 1981 || E. Bowell
|-
| (3403) Tammy || 1981 SW || 25 september 1981 || L. G. Taff
|-
| (3404) Hinderer || 1934 CY || 4 februari 1934 || K. Reinmuth
|-
| (3405) Daiwensai || 1964 UQ || 30 oktober 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3406) Omsk || 1969 DA || 21 februari 1969 || B. A. Burnasheva
|-
| (3407) Jimmysimms || 1973 DT || 28 februari 1973 || L. Kohoutek
|-
| (3408) Shalamov || 1977 QG4 || 18 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (3409) Abramov || 1977 RE6 || 9 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (3410) Vereshchagin || 1978 SZ7 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3411) Debetencourt || 1980 LK || 2 juni 1980 || H. Debehogne
|-
| (3412) Kafka || 1983 AU2 || 10 januari 1983 || R. L. Kirk, D. J. Rudy
|-
| (3413) Andriana || 1983 CB3 || 15 februari 1983 || N. G. Thomas
|-
| (3414) Champollion || 1983 DJ || 19 februari 1983 || E. Bowell
|-
| (3415) Danby || 1928 SL || 22 september 1928 || K. Reinmuth
|-
| (3416) Dorrit || 1931 VP || 8 november 1931 || K. Reinmuth
|-
| (3417) Tamblyn || 1937 GG || 1 april 1937 || K. Reinmuth
|-
| (3418) Izvekov || 1973 QZ1 || 31 augustus 1973 || T. M. Smirnova
|-
| (3419) Guth || 1981 JZ || 8 mei 1981 || Ladislav Brožek
|-
| (3420) Standish || 1984 EB || 1 maart 1984 || E. Bowell
|-
| (3421) Yangchenning || 1975 WK1 || 26 november 1975 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3422) Reid || 1978 OJ || 28 juli 1978 || Perth Observatory
|-
| (3423) Slouka || 1981 CK || 9 februari 1981 || Ladislav Brožek
|-
| (3424) Nušl || 1982 CD || 14 februari 1982 || L. Brožek
|-
| (3425) Hurukawa || 1929 BD || 29 januari 1929 || K. Reinmuth
|-
| (3426) Seki || 1932 CQ || 5 februari 1932 || K. Reinmuth
|-
| (3427) Szentmártoni || 1938 AD || 6 januari 1938 || G. Kulin
|-
| (3428) Roberts || 1952 JH || 1 mei 1952 || Universiteit van Indiana
|-
| (3429) Chuvaev || 1974 SU1 || 19 september 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (3430) Bradfield || 1980 TF4 || 9 oktober 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (3431) Nakano || 1984 QC || 24 augustus 1984 || T. Seki
|-
| (3432) Kobuchizawa || 1986 EE || 7 maart 1986 || M. Inoue, O. Muramatsu, T. Urata
|-
| (3433) Fehrenbach || 1963 TJ1 || 15 oktober 1963 || Universiteit van Indiana
|-
| (3434) Hurless || 1981 VO || 2 november 1981 || B. A. Skiff
|-
| (3435) Boury || 1981 XC2 || 2 december 1981 || F. Dossin
|-
| (3436) Ibadinov || 1976 SS3 || 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (3437) Kapitsa || 1982 UZ5 || 20 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (3438) Inarradas || 1974 SD5 || 21 september 1974 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (3439) Lebofsky || 1983 RL2 || 4 september 1983 || E. Bowell
|-
| (3440) Stampfer || 1950 DD || 17 februari 1950 || K. Reinmuth
|-
| (3441) Pochaina || 1969 TS1 || 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (3442) Yashin || 1978 TO7 || 2 oktober 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3443) Leetsungdao || 1979 SB1 || 26 september 1979 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3444) Stepanian || 1980 RJ2 || 7 september 1980 || N. S. Chernykh
|-
| (3445) Pinson || 1983 FC || 16 maart 1983 || E. Barr
|-
| (3446) Combes || 1942 EB || 12 maart 1942 || K. Reinmuth
|-
| (3447) Burckhalter || 1956 SC || 29 september 1956 || Universiteit van Indiana
|-
| (3448) Narbut || 1977 QA5 || 22 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (3449) Abell || 1978 VR9 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (3450) Dommanget || 1983 QJ || 31 augustus 1983 || H. Debehogne
|-
| (3451) Mentor || 1984 HA1 || 19 april 1984 || A. Mrkos
|-
| (3452) Hawke || 1980 OA || 17 juli 1980 || E. Bowell
|-
| (3453) Dostoevsky || 1981 SS5 || 27 september 1981 || L. G. Karachkina
|-
| (3454) Lieske || 1981 WB1 || 24 november 1981 || E. Bowell
|-
| (3455) Kristensen || 1985 QC || 20 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (3456) Etiennemarey || 1985 RS2 || 5 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (3457) Arnenordheim || 1985 RA3 || 5 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (3458) Boduognat || 1985 RT3 || 7 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (3459) Bodil || 1986 GB || 2 april 1986 || P. Jensen
|-
| (3460) Ashkova || 1973 QB2 || 31 augustus 1973 || T. M. Smirnova
|-
| (3461) Mandelshtam || 1977 SA1 || 18 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (3462) Zhouguangzhao || 1981 UA10 || 25 oktober 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3463) Kaokuen || 1981 XJ2 || 3 december 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3464) Owensby || 1983 BA || 16 januari 1983 || E. Bowell
|-
| (3465) Trevires || 1984 SQ5 || 20 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (3466) Ritina || 1975 EA6 || 6 maart 1975 || N. S. Chernykh
|-
| (3467) Bernheim || 1981 SF2 || 26 september 1981 || N. G. Thomas
|-
| (3468) Urgenta || 1975 AM || 7 januari 1975 || P. Wild
|-
| (3469) Bulgakov || 1982 UL7 || 21 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (3470) Yaronika || 1975 ES || 6 maart 1975 || N. S. Chernykh
|-
| (3471) Amelin || 1977 QK2 || 21 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (3472) Upgren || 1981 EJ10 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3473) Sapporo || 1924 EG || 7 maart 1924 || K. Reinmuth
|-
| (3474) Linsley || 1962 HE || 27 april 1962 || Universiteit van Indiana
|-
| (3475) Fichte || 1972 TD || 4 oktober 1972 || L. Kohoutek
|-
| (3476) Dongguan || 1978 UF2 || 28 oktober 1978 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3477) Kazbegi || 1979 KH || 19 mei 1979 || R. M. West
|-
| (3478) Fanale || 1979 XG || 14 december 1979 || E. Bowell
|-
| (3479) Malaparte || 1980 TQ || 3 oktober 1980 || Z. Vávrová
|-
| (3480) Abante || 1981 GB || 1 april 1981 || E. Bowell
|-
| 3481) - )|| 1982 DS6 || 19 februari 1982 || Peking Observatory
|-
| (3482) Lesnaya || 1975 VY4 || 2 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (3483) Svetlov || 1976 YP2 || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (3484) Neugebauer || 1978 NE || 10 juli 1978 || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| (3485) Barucci || 1983 NU || 11 juli 1983 || E. Bowell
|-
| (3486) Fulchignoni || 1984 CR || 5 februari 1984 || E. Bowell
|-
| (3487) Edgeworth || 1978 UF || 28 oktober 1978 || H. L. Giclas
|-
| (3488) Brahic || 1980 PM || 8 augustus 1980 || E. Bowell
|-
| (3489) Lottie || 1983 AT2 || 10 januari 1983 || K. E. Herkenhoff, G. W. Ojakangas
|-
| (3490) Šolc || 1984 SV || 20 september 1984 || A. Mrkos
|-
| (3491) Fridolin || 1984 SM4 || 30 september 1984 || P. Wild
|-
| (3492) Petra-Pepi || 1985 DQ || 16 februari 1985 || M. Mahrová
|-
| (3493) Stepanov || 1976 GR6 || 3 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (3494) Purple Mountain || 1980 XW || 7 december 1980 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3495) Colchagua || 1981 NU || 2 juli 1981 || L. E. González
|-
| (3496) Arieso || 1977 RC || 5 september 1977 || H.-E. Schuster
|-
| (3497) Innanen || 1941 HJ || 19 april 1941 || L. Oterma
|-
| (3498) Belton || 1981 EG14 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3499) Hoppe || 1981 VW1 || 3 november 1981 || F. Börngen, K. Kirsch
|-
| (3500) Kobayashi || 1919 SD || 18 september 1919 || K. Reinmuth|}

Planetoïdenlijsten